Paulhac puede referirse a: 

 Paulhac, comuna francesa situada en Cantal.
 Paulhac, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Paulhac, comuna francesa situada en Alto Loira.